Hate Me! – singolo dei Children of Bodom del 2000
 Hate Me – album degli Escape the Fate del 2015
 Hate Me – singolo di Ellie Goulding e Juice Wrld del 2019